Бо-Джауса — одна из высочайших вершин Приморья, высота — 1637 метров. Является частью Сихотэ-Алиня. Находится на крайнем северо-востоке Приморья (Тернейский район), на границе с Хабаровским краем (Советско-Гаванский район).

Вершина имеет куполовидную форму. До 1200 метров — тёмно-хвойная тайга, выше — пояс горных тундр с кедровым стлаником и каменными россыпями.

Гора печально известна произошедшей на её склонах 7 декабря 1995 года авиакатастрофой Ту-154, в которой погибли 98 человек.

Примечания 

Горные вершины Приморского края
Горные вершины Сихотэ-Алиня
Горные вершины Хабаровского края